Vásár, kereskedelmi rendezvény
 Vásár, 1982-es tévéjáték
 Vásár (2003), a Kárpátia Folkműhely együttes népzenealbuma